Damernas rodel i singelklassen under olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver genomfördes den 15 och 16 februari vid Whistler Sliding Centre i Whistler, British Columbia. Bronsmedalisten från Turin 2006, förhandstippade Tatjana Hüfner från Tyskland, vann guldet framför österrikerskan Nina Reithmayer och Hüfners landsmaninna Natalie Geisenberger.

Resultat

Referenser 
Women's singles run 4, från http://www.vancouver2010.com, hämtat 2010-02-17

Rodel vid olympiska vinterspelen 2010